Les Bull (Brits muzikant) (overleden in 2015)
 Les Bull (Australisch rugbyspeler) (1901-1973)